Чарльз, Леннокс:
 Леннокс, Чарльз, 1-й герцог Ричмонд (1672—1723) — английский аристократ и пэр, шталмейстер Англии, лорд-адмирал Шотландии.
 Леннокс, Чарльз, 3-й герцог Ричмонд (1735—1806) — британский военный деятель, политик, член Лондонского королевского общества, фельдмаршал.